Jméno a příjmení Josef Svoboda má více nositelů:

 Josef Svoboda (zpěvák) (Swoboda) (1806–1882) – operní zpěvák a divadelní ředitel
 Josef Svoboda (kněz) (1826–1896) – římskokatolický kněz, děkan v Turnově a jezuita, autor náboženské literatury
 Josef Svoboda (starosta) (1836–1906) – moravskoněmecký právník a politik, na přelomu 19. a 20. století starosta Vyškova
 Josef Svoboda (veterinář) (1866–1910) – městský zvěrolékař v Praze, spolupracovník Ottova slovníku naučného (ukázka díla)
 Josef Svoboda (poslanec) (1888–???) – předválečný poslanec parlamentu za KSČ
 Josef Svoboda (fotbalista) (1899–1939) – československý amatérský fotbalista
 Josef Svoboda (malíř) (1901–???) – malíř a grafik
 Josef Svoboda (atlet) (1902–1941) – český atlet, olympionik, mistr ČSR 1927 v hodu diskem
 Josef Svoboda (nakladatel) – český nakladatel působící v letech 1902–1906
 Josef Svoboda (matematik) (1908–1997) – český matematik
 Josef Svoboda (scénograf) (1920–2002) – český scénograf
 Josef Svoboda (vrah) (1923–1967) – český masový vrah
 Josef Svoboda (polárník) (1929–2022) – politický vězeň komunistického režimu, exulant a profesor polární ekologie
 
 Josef Svoboda (fotbalista Ústí nad Labem) – československý prvoligový (1952 a 1958/59) fotbalista Ústí nad Labem
 Josef Svoboda (poslanec ČNR) (* 1952) – politik KSČ, za normalizace poslanec ČNR
 Josef Svoboda (úředník) (* 1956) – český úředník, bratr Cyrila Svobody
Josef Svoboda (politik) – český politik, do roku 2019 člen KDU-ČSL
složená jména
 Josef Antonín Schneider-Svoboda (1839–1914) – státní zástupce, zemský soudní rada a jedna z postav Hilsneriády
 Josef František Svoboda (1874–1946) – etnograf a archivář

Reference